Zonsteen (bouwkunde), een in de zon gedroogde, ongebakken kleisteen
 De Zonsteen, een voorwerp uit het computerspel Indiana Jones and the Fate of Atlantis